Polskie pułki piechoty:
 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej – pułk piechoty polskiej okresu II RP

Austriackie pułki piechoty:
 56 Pułk Piechoty Cesarstwa AustriackiegoAustro-węgierskie pułki piechoty:
 56 Pułk Piechoty Austro-Węgier – Galizisches Infanterieregiment Nr. 56 – sztab pułku stacjonował w miejscowości Kraków; rejon rekrutacji WadowiceBrytyjskie pułki piechoty:
 56 Pułk Piechoty West Essex – pułk piechoty brytyjskiej 1755–1881Niemieckie pułki piechoty:
 56 Pułk Piechoty im. Vogela von Falkensteina ( 7 Westfalski ) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Wesel i Cleve; przyporządkowany do VII Korpusu Armii NiemieckiejRosyjskie pułki piechoty':
 56 Żytomierski Pułk Piechoty – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 56 Pułk Jegrów – pułk jegrów Armii Imperium Rosyjskiego w l. 1813–1833.